Новицький Дмитро Юрійович ( , м. Київ, тепер Україна)  —  Президент Асоціації "Укрводоканалекологія"

Освіта 

З 1972 по 1980 рік навчався в київській школі № 180.
З 1980 по 1984 рік навчався у Київському технікумі радіоелектроніки.
З 1987 по 1993 рік навчався в Київському політехнічному інституті, спеціальність радіотехніка. Отримав кваліфікацію радіоінженера.
У 2007 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» у Національній академії державного управління при Президентові України та отримав кваліфікацію магістр державного управління.  
Курс «Збалансований розвиток столичного регіону» (Balanced Development of Capital Area) 2011, Seoul Human Resource Development Center (SHRDC), Південна Корея, Сеул.
У 2018 році був обраний дійсним членом (академіком) Інженерної академії України (наказ № 30 від 19.10.2018 р.)

Робота 

Новицький працював завідувачем секретаріату депутатської фракції Верховної Ради України у 2001—2002 рр. Двічі, з травня 2002 року по лютий 2004 року та з січня 2005 року по липень 2008 року, працював заступником міського голови м. Вишгород Вишгородського району Київської області. У 2004 році робота у Міністерстві транспорту України, а у 2008—2009 роках у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства. З червня 2009 по серпень 2010 року обіймав посаду начальника Державної житлово-комунальної інспекції у Київській області.
У вересні 2010 року призначений начальником Головного управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У 2012 році Головне управління комунального господарства перейменоване на Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Має п'ятий ранг державного службовця. 
З квітня 2016 р. по квітень 2021 займає посаду Голови правління – генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал». По завершенню п'ятирічного контракту продовжує роботу в Асоціації виробничих підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" на посаді президента організації.

Політична кар'єра 

Член політичної партії «Наша Україна» (2005—2010 рр.)
Член політичної партії Фронт Змін (2010—2013 рр.)
Обраний депутатом (2010 р.) до Вишгородської міської ради по багатомандатному виборчому округу від політичної партії Фронт Змін.

Нагороди 
 Заслужений працівник сфери послуг України  (2018 р.)
 Почесний знак «Знак пошани» Київського міського голови (2003 р.)
 Почесною грамотою Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (2009 р.)
 Подяка Державної житлово-комунальної інспекції у Київській області (2010 р.)

Публікації 
 «ДІОКСИД ХЛОРУ В АСПЕКТІ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ» RS Global, Science Review 4(21), May 2019
 «Чи може Київводоканал напоїти водою жителів передмістя» Економічна правда
 «Альтернатива хлору: як "Київводоканал" очищує воду» Економічна правда
 «Вишгород має розвиватися пропорційно» Газета «Слово»
 Блог Дмитра Новицького
 «Дещо про те, що мають знати мешканці багатоповерхівок, на базі яких створені ОСББ»
 Древнерусская литература возникла без «бородатого» великоросса
 Хворе суспільство або Ми самі гідні тих, кого вибираємо

Примітки

Посилання 
 Особистий профіль Дмитра Новицького у Facebook
  «Мешканцям столичної промзони пообіцяли допомогу», КАНАЛ «НОВИНИ»